Die Prva Liga FBiH 2020/21 war die insgesamt 26. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 21. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 8. August 2020 und endete am 5. Juni 2021.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga auf. Die letzten zwei Vereine stiegen in die Druga Liga FBiH ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21